Kovács Zsanett (1991) labdarúgó (Hegyvidék SE)
 Kovács Zsanett (1997) úszó